Бойченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бойченко Антон Юрійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойченко Борис Михайлович (1938) — український вчений в галузі металургії.
 Бойченко Вадим Сергійович (1977) — український політик, Маріупольський міський голова.
 Бойченко Валерій Вікторович (1989) — український футболіст, півзахисник.
 Бойченко Валерій Петрович (1941) — український поет.
 Бойченко Володимир Маркович (1939) — радянський футболіст.
 Бойченко Геннадій Васильович (1981—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойченко Іван Васильович (філософ) (1948—2007) — український філософ, спеціаліст у галузі філософії історії.
 Бойченко Іван Васильович (художник) (1896—1959) — український художник-графік, у 1938—1941 голова президії правління Спілки художників України.
 Бойченко Любов Назарівна (1922—2008) — українська ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Бойченко Микола (23.5.1986 — 1.6.2018) — український хореограф-постановник, фіналіст першого сезону танцювального шоу «Танцюють всі!»
 Бойченко Микола Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойченко Микола Романович (1896–1946) — український композитор, диригент.
 Бойченко Олександр Володимирович (1970) — літературний критик, перекладач, есеїст, кандидат філологічних наук, доцент Чернівецького університету.
 Бойченко Олександр Максимович (1903–1950) — український письменник і громадський діяч, один із керівників ЛКСМУ.
 Бойченко Павло Миколайович (1975) — російський хокеїст.
 Бойченко Павло Федорович (? — ?) — член Української Центральної Ради.
 Бойченко Петро Павлович (1880—1936) — український диригент і композитор.
 Бойченко Семен Петрович (1912—1987) — радянський спортсмен і тренер.
 Бойченко Сергій Валерійович (* 1968) — український учений. Доктор технічних наук, професор.
 Бойченко-Грозовська Ольга Романівна (1885 — ?) — співачка (сопрано).
Українські прізвища
Прізвища на -енко